102

 Натуральне число 102
 102 рік до нашої ери
 102 рік нашої ери